Povratak

Stare indijanske populacije i kulture
Anasazi
Hohokam
Inke
Mogollon

Neklasificirane grupe Indijanaca
Viatan

Američki Indijanci